Basidiobolus — рід грибів родини Basidiobolaceae. Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Basidiobolus відносять 10 видів:
 Basidiobolus haptosporus
 Basidiobolus heterosporus
 Basidiobolus hominis
 Basidiobolus lacertae
 Basidiobolus magnus
 Basidiobolus meristosporus
 Basidiobolus microsporus
 Basidiobolus myxophilus
 Basidiobolus philippinensis
 Basidiobolus ranarum

Примітки

Джерела 
 Eidam, E. 1886. Basidiobolus, eine neue Gattung der Entomophthoraeeen. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 4:181-251 - P.194

Роди грибів